jasieniec – rodzaj roślin z rodziny dzwonkowatych

W Polsce 
 Jasieniec – kolonia w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Puchaczów 
 Jasieniec – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel 
 Jasieniec – osada leśna wsi Jasieniec w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel 
 Jasieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Jasieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów 
 Jasieniec – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Jasieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno 
 Jasieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka 
 Jasieniec – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica 
 Jasieniec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia 
 Jasieniec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki 
 Jasieniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz 

 Jasieniec – nieofic. przysiółek wsi Jaszczerek w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek

 Jasieniec – gmina
 Jasieniec – gromada

 Jasieniec – dopływ rzeki Ner

Miejscowości na Białorusi 
 Jasieniec – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim
 Jasieniec – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim
 Jasieniec – wieś w obwodzie homelskim, rejonie mozyrskim
 Jasieniec – wieś w obwodzie mohylewskim, rejonie osipowickim

Miejscowości na Ukrainie 
 Jasieniec – wieś na Wołyniu

Zobacz też 
 Jasieniec Iłżecki Dolny, Jasieniec Iłżecki Górny, Jasieniec Solecki, Jasieniec-Kolonia, Jasieniec-Maziarze, Stary Jasiniec
 Gajówka Jasieniec, Leśniczówka Jasieniec